Oranjeboom (plant):
bomen uit de familie van de ruitachtigen (Rutaceae), vooral:
Citrus communis, de gewone oranje
Citrus aurantium sinaasappelboom

Vernoemd
Oranjeboom (herdenkingsboom), een boom ter ere van de Nederlandse koninklijke familie en haar leden
Oranjeboom (bier), een van oorsprong Rotterdams biermerk

Zie ook 

 De Oranjeboom / d'Oranjeboom (doorverwijspagina)